Асьентос () — муниципалитет в Мексике, штат Агуаскальентес, административный центр — город Асьентос.

История

Состав 
В 2011 году в состав муниципалитета входило 229 населённых пунктов. Крупнейшие из них:

Примечания 

Муниципалитеты Агуаскальентеса